Alberto de Pappenheim (en alemán: Friedrich Albert zu Pappenheim, Pappenheim, 18 de julio de 1777-Pappenheim, 1 de julio de 1860) fue un general de caballería bávaro, diputado y jefe de una familia mediatizada del Sacro Imperio.

Biografía 
Nació en el seno de una de las familias más importantes del Sacro Imperio Romano Germánico, fue hijo del mariscal imperial Federico Guillermo, conde y señor soberano de Pappenheim y de su esposa, la Baronesa Federica de Seckendorff. Su hermano mayor, Carlos Teodoro, fue el último conde imperial gobernante de Pappenheim.

En 1792 alcanzó el grado de alférez de caballería en el ejército austríaco y participó en las Guerras napoleónicas contra Francia de las que se retiró en 1805, en agosto de 1806 el Sacro Imperio Romano Germánico fue disuelto por el emperador Francisco II ante el avance de Napoleón Bonaparte y en septiembre de ese mismo año el condado de su familia fue mediatizado de forma pacífica por el Reino de Baviera en la Confederación del Rin, con el territorio de su familia en manos de los Wittelsbach en 1809 se unió al ejército de Baviera como oficial de caballería en donde inicialmente se desempeñó como oficial del príncipe heredero Luis. En este cargo, Alberto volvió a la guerra en 1809 pero ahora en contra de Austria, antigua aliada de su familia, al año siguiente ascendió al rango de ayudante del rey Maximiliano I de Baviera, y simultáneamente, siguió manteniendo su cargo como ayudante del príncipe heredero. En 1811 fue nombrado mayor y en 1813 teniente coronel. En junio de 1814 acompañó al rey Maximiliano a Londres a una visita al rey Jorge III del Reino Unido, que también era elector de Hannover, para defender los intereses bávaros antes del Congreso de Viena. El 14 de octubre, Baviera le declaró la guerra formalmente a la Francia napoleónica. Entre 1814 y 1815 Alberto participó en el ejército bávaro en las Guerras de Liberación. Ese mismo año el Congreso de Viena reconoció que su familia debería recibir una compensación por la pérdida del cargo hereditario de mariscal imperial y la soberanía de sus territorios, en ese momento anexados a Baviera.

En 1818 el rey Maximiliano I de Baviera concedió nuevos privilegios a la familia de Alberto. También ese año nombró a Carlos Teodoro (1771-1853), último conde soberano y jefe de la Casa de Pappenheim como parte del consejo real por decreto del 15 de diciembre de 1818 y en 1825 les concedió mediante un rescripto el reconocimiento de la familia Pappenheim como parte de la alta nobleza de Baviera con el privilegio de considerarse iguales a la familia del rey. En 1825 Alberto se convirtió en comandante de regimiento de caballería y en 1827 en general de división y brigadier. En 1831 la su familia fue formalmente reconocida como una casa mediatizada por el Reino de Baviera. El 30 de diciembre de 1836 fue ascendido a teniente general y fue nombrado comandante de la segunda División del Ejército real de Baviera. En 1848 se retiró del ejército y se le otorgó el carácter de general de caballería retirado.

Después de la muerte sin descendencia masculina de su hermano Carlos Teodoro el 26 de agosto de 1853, Alberto se convirtió en el jefe de la casa de Pappenheim y segundo conde después de la mediatización, así como en miembro de la cámara alta del parlamento de Baviera también conocido como la cámara de los consejeros Imperiales hereditarios durante cinco períodos desde el 22 de noviembre de 1853 hasta su muerte.

Alberto murió el 1 de julio de 1860, poco antes de cumplir 83 años, en su ciudad natal. Fue enterrado en la cripta familiar del monasterio de Pappenheim.

Matrimonio y descendencia 
Se casó el 6 de diciembre de 1814 con la baronesa María Antoineta Tänzl von Tratzberg (1793–1861), hija del barón Juan Bautista Alejandro Tänzl von Tratzberg y de la baronesa María Federica Raßler von Gamerschwang, el matrimonio tuvo nueve hijos:

 Luis, III conde y señor de Pappenheim (Ludwig Ferdinand Friedrich Carl Alexander Haupt Graf und Herr zu Pappenheim) (1815-1883); se casó en el Palacio de Sanssouci, el 11 de julio de 1854 con la condesa Anastasia Catalina von Schlieffen (1827-1898), con descendecia.

 Conde Carlos Antonio Federico Haupt (1816-1907).

 Conde Godofredo Enrique Federico Guillermo (1817-1892).

 Conde Alejandro José Federico Haupt (1819-1890); se casó en Iszka Szent-György el 21 de septiembre de 1865 con la baronesa Valeria Bajzáht de Pészak (1827-1920), con descendecia.

 Conde Hugo Constantino Federico Haupt (1820-1842).

 Conde Clemente Felipe Federico Alberto Haupt (1822-1904); se casó en Pappenheim el 8 de septiembre de 1857 con la condesa Herminia von Paumgarten (Leopoldskron bei Salzburg 28 Aug 1836-Munich 4 Oct 1914), con descendencia.

 Conde Maximiliano José Carlos Federico (1824-1906); se casó en Pappenheim el 23 de octubre de 1860 con la condesa Luisa Catalina von Schlieffen (1838-1924), con descendencia.
 
 Condesa Teresa Federica (1825-1843).

 Condesa Blanca Federica Ana (1827-1855).

Ancestros

Bibliografía 
 Max Spindler (editor), Walter Schärl: Die Zusammensetzung der Bayerischen Beamtenschaft von 1806 bis 1918, editorial Michael Lassleben, Kallmütz, 1955.

Referencias 

Nobles de Alemania
Condes de Alemania
Condes del Sacro Imperio Romano Germánico
Nobles de Alemania del siglo XIX